Stockstadt kan syfta på:

 Stockstadt am Main – en kommun i Landkreis Aschaffenburg, Bayern, Tyskland
 Stockstadt am Rhein – en kommun i Landkreis Gross-Gerau, Hessen, Tyskland